Васи́лий Бажа́нов:
 Бажанов, Василий Борисович (1800—1883) — священнослужитель Православной российской церкви, протопресвитер, императорский духовник, богослов.
 Бажанов, Василий Михайлович (1889—1939) — советский хозяйственный деятель, горный инженер.